El acrónimo APT puede referirse:

 a Advanced Packaging Tool, una herramienta informática de gestión de paquetes desarrollada por Debian;
 a la teoría del arbitraje, una teoría de modelado económico en finanzas;
 a APT (álbum), un álbum de la cantante chilena Nicole;
 a Attached Proton Test;
 a APT película coreana de terror del 2006;
 en informática, a Advanced Persistent Threats, un tipo de amenaza persistente avanzada;
 en teatro, a la Agrupación de Periodistas de Teatro.
 al análisis de puestos de trabajo.
 APT, siglas de activador del plasminógeno tisular.
 Advanced Passenger Train (Tren de Pasajeros Avanzado).

Siglas